Le troisième pilier peut être :
 le troisième pilier de l'islam, c'est-à-dire la zakât (l'aumône) ;
 le troisième pilier de l'Union européenne, c'est-à-dire la coopération policière et judiciaire en matière pénale ;
 le troisième pilier du système de prévoyance suisse (séparé en  A et  B), l'épargne volontaire effectuée par les assurés en vue de leur retraite ;
 le troisième pilier du système de prévoyance belge, c'est-à-dire la prévoyance individuelle facultative.

Voir aussi